Binuni steht für:

 Bintuni, eine Stadt im indonesischen Westpapua
 Bintuni (Distrikt), ein Distrikt in Westpapua
 Ostbintuni (Bintuni Timur), ein Kelurahan in Westpapua
 Westbintuni (Bintuni Barat), ein Kelurahan in Westpapua
 Teluk Bintuni, ein Regierungsbezirk in Westpapua
 Bucht von Bintuni, eine Bucht in Westpapua
 Bintuni Airport, Flughafen der Stadt Bintuni
 Nationalpark Teluk Bintuni, ein Nationalpark in Westpapua